Bombay Beach (Kalifornia) – census designated place w stanie Kalifornia, w hrabstwie Imperial, położone 68 m. p.p.m.
 Bombay Beach (film) – film dokumentalny z 2011 w reżyserii Almy Har’el, z piosenkami Boba Dylana

Zobacz też 
 Bombaj